Kuala is het Maleise woord voor monding, samenvloeiing of estuarium. Het woord Kuala maakt deel uit van een groot aantal plaatsen en districten in Maleisië, Brunei en Indonesië, waaronder:

 In Maleisië:
 Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië
 Kuala Dungun, hoofdstad van het district Dungun
 Kuala Kangsar (district), een district in de deelstaat Perak
 Kuala Kangsar, hoofdstad van het gelijknamige district
 Kuala Kedah, stad in het district Kota Setar
 Kuala Krai, hoofdstad van het gelijknamige district Kuala Krai
 Kuala Kubu Baru, stad in het district Hulu Selangor
 Kuala Langat, district in de deelstaat Selangor
 Kuala Lipis, hoofdplaats van het district Lipis
 Kuala Muda, district in de deelstaat Kedah
 Kuala Penyu (district), een district in de deelstaat Sabah
 Kuala Penyu (stad), hoofdstad van het gelijknamige district
 Kuala Perlis, plaats in de deelstaat Perlis
 Kuala Pilah (district), een district in de deelstaat Negeri Sembilan
 Kuala Pilah, hoofdstad van het gelijknamige district
 Kuala Selangor (district), een district in de deelstaat Selangor
 Kuala Selangor, hoofdstad van het gelijknamige district
 Kuala Sungai Baru, plaats in het district Alor Gajah
 Kuala Terengganu (district), een district in de deelstaat Terengganu
 Kuala Terengganu, hoofdstad van het gelijknamige district

 In Brunei:
 Kuala Belait

 In Indonesië:
 Kuala Tungkal, hoofdstad van regentschap Tanjung Jabung Barat
 Kuala (Bireuen), een onderdistrict van regentschap Bireuen
 Kuala (Jaya), een bestuurslaag
 Kuala (Langkat), een onderdistrict van regentschap Langkat
 Kuala (Nagan Raya), een onderdistrict van regentschap Nagan Raya
 Kuala (Sibolangit), een bestuurslaag
 Kuala (Tiga Binanga), een bestuurslaag